Cambra est :
 Cambra, la fille de Belin le Grand, roi légendaire des Bretons, mariée à Antenor, le deuxième roi des Cimmériens.
 Cambra, un label de disques.
 Cambra, une localité du Portugal.
 Miquel Àngel Múrcia i Cambra (1982-), compositeur espagnol et professeur de composition.